Spojení písmen D a E může mít různé významy:

DE 
 DE – kód ISO 3166-2 pro Německo
 SPZ chorvatského města Delnice
 zkratka stanice metra Dejvická
 číslo 222 v šestnáctkové soustavě
 Condor Airlines/Condor Flugdienst, kód IATA
 Dark Elf, rasa ve fantasy
 Darkelf, online hra
 Data East, bývalý výrobce videoher
 Delaware, kód pošty USA
 Democrazia Europea, bývalá italská politická strana
 Destroyer escort, symbol Námořnictva USA
 Desert Eagle, poloautomatická pistole od Magnum Research, Inc.
 Dessau, německá registrační značka u vozidel
 Desktop environment, v počítačích
 Deus Ex, videohra
 dextrózový ekvivalent
 Digital Extremes, výrobce videoher
 Diplôme d'État (fr.), státní diplom ve Francii
 Diversions Entertainment, výrobce videoher
 Domaine d'État (fr.), státní vlastnictví
 Douwe Egberts, značka kávy firmy Jacobs Douwe Egberts
 Droits d'Entrée (fr.), clo
 Droits Exclusifs(fr.), výlučná práva

De 
 Děvín – odrůda vinné révy

de 
 němčina – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 předložka v latině a románských jazycích ve významu z, od, o
 latinská předpona ve významu od- nebo opak, protiklad
 de (cyrilice) – písmeno cyrilice
 dé (daoismus) – koncept v daoismu → síla, ctnost
 de (mapa) – kategorie vojenských map

.de 
 .de – internetová doména nejvyššího řádu pro Německo

dE 
 dwarf elliptical galaxy – trpasličí eliptická galaxie

Externí odkazy